Elmischwang ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Augsburg, Bayern:
 Elmischwang (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben
 Elmischwang (Fischach), Ortsteil des Marktes Fischach
 Schloss Elmischwang, Gebäude im Markt Fischach